Авро Тьютор () — британский самолёт первоначального обучения, выпускавшийся в 1930-х годах. Использовался Королевскими военно-воздушными силами и ВВС других стран.

Из-за своей хорошей управляемости был частым участником авиашоу и использовался в воздушном цирке.

Тактико-технические характеристики

Эксплуатанты 

  Royal Air Force: 417 самолётов.
 Royal Navy Fleet Air Arm
 Канада
 Королевские канадские ВВС: 6 самолётов.
 Южно-Африканская Республика
  Военно-воздушные силы Южно-Африканской Республики: 60 самолётов.

  ВВС Чехословакии: минимум 1 самолёт в составе 310-й эскадрильи британских ВВС.

  ВВС Польши: 2 самолёта. Также лицензионный выпуск под маркой PWS-18.
 Греция
  Королевские ВВС Греции: около 90 самолётов, включая местный лицензионный выпуск.

 авиация флота: 5 самолётов.

  ВВС Китайской Республики: (авиация Гуанси): 5 самолётов.
 Королевство Ирак
  Королевские ВВС Ирака: 3 самолёта.

  Воздушный корпус Ирландии: 3 самолёта.

См. также 
развитие конструкции:
 Avro 626
 Avro 637
 Avro 643 Cadet
 Avro Prefect
 PWS-18
сопоставимые самолёты:
 Bücker Bü 131 Jungmann
 Bü 181
 Levente II
 de Havilland Tiger Moth
 Hawker Tomtit
 PWS-26

Примечания

Источники 

 Halley, J.J. Royal Air Force Aircraft K1000 to K9999. Tonbridge, Kent, UK: Air-Britain (Historians) Ltd, 1976. .
 Jackson, A.J. Avro Aircraft since 1908, 2nd edition. London: Putnam Aeronautical Books, 1990. .
 Jenks, Roy. "RAF Piston Trainers: No. 4: Avro Tutor". Aeroplane Monthly, Vol. 7, No. 3, March 1979. pp. 142–147.
 Thetford. O. Aircraft of the Royal Air Force 1918–57. London: Putnam, 1957.
 Vančata, Pavel. "Cechoslováci v zahraničním odboji". Revi (bi-monthly magazine) #65. Ostrava-Poruba: REVI Publications, 2006. ISSN 1211-0744 (Czech language).

Ссылки 
 Авро Тьютор на сайте "Уголок неба
 Авро Тьютор на сайте cofe.ru

Самолёты Avro
Бипланы
Учебно-тренировочные самолёты Второй мировой войны